Ана́ничский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Пуховичского района Минской области Республики Беларусь.

История 
В ноябре 1917 года был образован Пудицко-Слободской сельский Совет крестьянских депутатов с центром в деревне Пудицкая Слобода. В июле 1954 года центром сельсовета стала деревня Ананичи, в ноябре 1973 — деревня Ситники.

Названия:
 с ноября 1917 — Пудицко-Слободской сельский Совет крестьянских депутатов
 с января 1918 — Пудицко-Слободской сельский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
 с февраля 1918 — Пудицко-Слободской сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
 с декабря 1936 — Пудицко-Слободской сельский Совет депутатов трудящихся
 с июля 1954 — Ананичский сельский Совет депутатов трудящихся
 с 7.10.1977 — Ананичский сельский Совет народных депутатов
 с 15.3.1994 — Ананичский сельский Совет депутатов.
Административная подчинённость:
 с ноября 1917 — в Клинокской волости Игуменского уезда
 сентября 1923 — в Клинокской волости Червенского уезда
 с июля 1924 — в Пуховичском районе.

Согласно решению Минского областного Совета народных депутатов от 28 июня 2013 года сельсовет упразднён. Населённые пункты включены в состав Туринского сельсовета.

Состав 
Ананичский сельсовет включал 10 населённых пунктов:
 Ананичи — деревня.
 Баськи — деревня.
 Дубровка — деревня.
 Капские — деревня.
 Кремени — деревня.
 Подбережье — деревня.
 Ситники — агрогородок.
 Слобода — деревня.
 Старый Двор — деревня.
 Хочин — деревня.

См. также 
 Пуховичский район

Примечания

Ссылки 
 Пуховичский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь
 

Упразднённые сельсоветы Пуховичского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании